Бабаджаня́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Бабаджанян, Амазасп Хачатурович (1906—1977) — главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза.
 Бабаджанян, Ара Арноевич (род. 1953) — советский и армянский певец и актёр. Сын Арно Бабаджаняна.
 Бабаджанян, Арно Арутюнович (1921—1983) — советский композитор и пианист.
 Бабаджанян, Гевонд Мкртичевич — заведующий фермой колхоза имени Кирова Сисианского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Бабаджанян, Гурген Амаякович (1907—1982) — советский генетик, академик АН Армянской ССР (1948).

См. также 
 Бабаджан
 Бабаджанов

Примечания